Kiprono ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Augustine Kiprono Choge (* 1987), kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Geoffrey Kiprono Mutai (* 1981), kenianischer Marathonläufer

 Jackson Kirwa Kiprono (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 John Kiprono (* 1968), kenianischer Marathonläufer
 Josephat Kiprono (* 1973), kenianischer Marathonläufer
 Josphat Kiprono Letting (* 1988), kenianischer Marathonläufer
 Josphat Kiprono Menjo (* 1979), kenianischer Langstreckenläufer
 Nicholas Kiprono, ugandischer Langstreckenläufer
 Peter Chebet Kiprono (* 1974), kenianischer Langstreckenläufer
 Philip Kiprono Langat (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Richard Kiprono Maiyo (* 1975), kenianischer Langstreckenläufer
 Robert Kiprono Cheruiyot (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Samson Kiprono Barmao (* 1982), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Rono
 Cherono